Burlet ist der Familienname folgender Personen:

 Delphyne Burlet (* 1966), französische Biathletin
 Charles Albert de Burlet (1882– 1956), niederländischer Kunsthändler
 Herman Maximilien de Burlet (1883–1958), niederländischer Mediziner
 Jules de Burlet (1844–1897), belgischer Politiker und Premierminister
 Pauline Burlet (* 1996), belgische Schauspielerin
 René-Maria Burlet (1907–1994), französischer Künstler